Анкей () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:

 Анкей — син Лікурга, батько Агапенора, аргонавт, якого на полюванні вбив калідонський вепр.
 Анкей — цар лелегів з Самоса, аргонавт, син Посейдона.
 Анкей — герой, що переміг Нестора у змаганні з боротьбі.

Персонажі давньогрецьких міфів